Kerma kan syfta på:

 Kerma (kungadöme) – ett kungadöme i nuvarande Sudan 2500–1500 f.Kr.
 Kerma, Sudan – antik stad, huvudstad i kungadömet Kerma
 Kerma kanal – kanal i Finland